Il cognome Pistocchi può riferirsi a diverse persone:

 Francesco Antonio Pistocchi, vero nome del Pistocchino – compositore italiano 
 Giuseppe Pistocchi – architetto italiano 
 Guido Pistocchi – musicista italiano
 Luigi Pistocchi – pittore italiano
 Maurizio Pistocchi – giornalista italiano